NYO steht für:
 Flughafen Stockholm-Skavsta (IATA-Code)

Nyo steht für:
 Nyo-Sprachen, eine Sprachengruppe in der Familie der Niger-Kongo-Sprachen

Nyo ist der Name folgender Personen:
 Nyo (Herrscher), König des laotischen Königreichs Champasak
 Georges Nyo (1895–1980), französischer General der Kolonialtruppen in Indochina

nyo steht für:
 Runyoro (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Banyoro in Uganda

Abkürzung